Le réseau de bus de Grand Lac couvre les 17 communes de l’ancienne Communauté d’agglomération du Lac du Bourget ainsi que 5 nouvelles communes de l'agglomération. Il est composé de 25 lignes et d'un service de transport à la demande découpé en cinq zones.

Le réseau s’articule autour de deux lignes de bus structurantes.

Le réseau

Lignes régulières

Du lundi au dimanche 
Le réseau est composé de trois lignes régulières fonctionnant toute l'année (hors jours fériés).

Les dimanches et fêtes 
Une ligne spécialement dédiée aux dimanches et jours fériés fonctionne également d'une manière régulière. Celle-ci traverse la ville du nord au sud.

Lignes de proximité 
Près d'une vingtaine de lignes de proximité sont mises en service uniquement en période scolaire. Elles permettent de relier les villes alentour à Aix-les-Bains et au lycée polyvalent de Marlioz.

Lignes 10 à 19

Lignes 20 à 28

Lignes périurbaines 
Deux nouvelles lignes ont été créées en 2018 pour desservir les nouvelles communes de la vallée de la Chautagne et du Pays de l'Albanais. Elles circulent le mercredi et le samedi.

Lignes spéciales

Transport à la demande 
Baptisé « Ondéa sur demande », ce service sur réservation téléphonique préalable permet de se déplacer sur 350 points d'arrêts du lundi au samedi à raison d'un à deux départs à destination ou au départ du point de rabattement.

Notes relatives aux données communiquées

Provenance des données 
Les dates d’ouverture des lignes, le matériel roulant et l’accessibilité de la ligne et des arrêts desservis sont issus de sources diverses, comme le site officiel d’Ondéa. La durée du parcours et le nombre d’arrêts sont calculés à partir des fiches horaires Ondéa, de même que les jours de fonctionnement, les moments de la journée (journée, soir, nuit, fêtes) et les particularités.

Explication de quelques-unes 
Le nombre d'arrêts est, dans les tableaux, la somme des points d’arrêts ayant des dénominations différentes, qu’ils soient desservis dans un ou les deux sens de circulation.

Les amplitudes horaires sont données selon le principe suivant : lorsque la fiche horaire affiche les horaires de passage aux arrêts importants, elle va de l’heure de départ du premier bus de la ligne la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l’heure d’arrivée du dernier bus au terminus la plus tardive, tous terminus confondus. Lorsque la fiche horaire n’affiche que les premiers et derniers départs ainsi que les fréquences, elle va de l’heure de départ du premier bus la plus précoce, tous arrêts de départ confondus, à l’heure de départ du dernier bus la plus tardive, tous arrêts de départs confondus. Les horaires communiqués sont arrondis à 5 minutes près. Les amplitudes horaires sont basées sur les horaires d’hiver.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Transports en commun d'Aix-les-Bains

Liens externes 
 

Aix-les-Bains
Aix-les-Bains
RATP Dev
Transport en commun en Auvergne-Rhône-Alpes